Molekulska formula -{C6H10O8}- se može odnositi na:

 Galaktarinska kiselina
 Saharinska kiselina